D62 peut faire référence à :
 Anémie post-hémorragique aiguë, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Khedive (D62), un porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 Route départementale 62, dans l'Hérault et le Gard.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres